Кулінда (Кунінда) — древня держава у центральних Гімалаях на території сучасної Індії
 Кулінда — село, Олов'яннинський район, Забайкальський край, Росія